Hussak ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Hussak (1856–1911), österreichischer Mineraloge und Petrograph
 Ludwig Hussak  (1883–1965), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Husak